Fridrich III. Sasko-Gothajsko-Altenburský (14. dubna 1699, Gotha – 10. března 1772, Gotha) byl v letech 1732 až 1772 sasko-gothajsko-altenburským vévodou.

Život 
Fridrich se narodil ve městě Gotha jako prvorozený syn vévody Fridricha II. Sasko-Gothajsko-Altenburského a jeho manželky Magdaleny Augusty Anhaltsko-Zerbstské.

Po smrti svého otce v roce 1732 nastoupil na sasko-gothajsko-altenburský vévodský trůn.

V roce 1734 započal jeho vzkvétající obchod s vojáky s císařem, waldeckým knížetem a pruským králem, který ho postavil do situace, aby vytvořil daň ve svém vévodství. Vévodství muselo za Fridricha v sedmileté válce těžce trpět a přinutil vévodství do války se svým sousedem a příbuzným Antonínem Ulrichem Sasko-Meiningenským.

Manželství a potomci 
17. září 1729 se třicetiletý Fridrich ve městě Gotha oženil se svou o jedenáct let mladší sestřenicí Luisou Doroteou, jedinou dcerou sasko-meiningenského vévody Arnošta Ludvíka I. a jeho manželky Dorotey Marie Sasko-Gothajsko-Altenburské. Manželům se za třicet osm let společného života narodilo osm dětí:

 Fridrich Ludvík Sasko-Gothajsko-Altenburský (20. ledna 1735 – 9. června 1756)
 Ludvík Sasko-Gothajsko-Altenburský (25. října 1735 – 26. října 1735)
 syn (25. října 1735)
 synové dvojčata (1739)
 Frederika Luisa Sasko-Gothajsko-Altenburská (30. ledna 1741 – 5. února 1776)
 Arnošt II. Sasko-Gothajsko-Altenburský (30. ledna 1745 – 20. dubna 1804), sasko-gothajsko-altenburský vévoda, ⚭ 1769 Šarlota Sasko-Meiningenská (11. září 1751 – 25. dubna 1827)
 Žofie Sasko-Gothajsko-Altenburská (9. března 1746 – 30. března 1746)
 August Sasko-Gothajsko-Altenburský (14. srpna 1747 – 28. září 1806), zemřel svobodný a bezdětný

V letech 1748 až 1755 vládl jako regent sasko-výmarsko-eisenašského vévodství jménem Arnošta Augusta II. Konstantina. Od roku 1750 vládl jako regent společně se svým příbuzným Františkem Josiasem Sasko-Kobursko-Saalfeldského. Vévoda Fridrich III. přežil svou manželku o pět let a zemřel 10. března 1772 ve věku 72 let ve městě Gotha.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. dubna
Narození v roce 1699
Narození v Gotha
Úmrtí 10. března
Úmrtí v roce 1772
Úmrtí v Gotha
Wettinové
Rytíři Podvazkového řádu
Muži